Педру I — король Португалії (1357—1367)
 Педру I — правитель королівства Конго (1543—1545)
 Педру I — імператор Бразилії (1822—1831)
 Педру I — герцог Коїмбрський (1415—1449)